TEDxVitoriaGasteiz es un evento TED organizado de forma independiente, que se celebra en el municipio de Vitoria, País Vasco desde el año 2015.

Historia 
Este evento TEDx comenzó a celebrarse en Vitoria en el año 2015 y, como todos los eventos con este formato, tiene como propósito difundir ideas que merecen ser compartidas.En sus dos primeras ediciones de 2015 y 2016, se denominó TEDxAlmendraMedieval. Posteriormente, el evento pasó a llamarse TEDxVitoriaGasteiz. 

Desde sus orígenes, la organización se propuso como objetivo lograr la participación equilibrada de mujeres y hombres tanto como ponentes, talleristas, en la organización y en las labores de voluntariado.Al menos la mitad de las personas ponentes y talleristas son mujeres en cada edición, y en la edición de 2019 hubo mayor presencia de mujeres ponentes.

Cristina Juesas, organizadora TEDxVitoriaGasteiz, define el evento "como una experiencia porque es muy vivencial. Uno no va a escuchar X charlas. Uno va a dejarse llevar por lo que las charlas le transmiten. Va a reírse. Va a llorar. Va a enfadarse. Va a disfrutar. Va a dejarse llevar por las emociones colectivas".

Eventos realizados 
Desde el año 2015 se han realizado los siguientes eventos TEDx en Vitoria. El 18 de abril de 2015, en la Casa del Cordón, con los ponentes Maitane Valdecantos, Luisa Etxenike, Veronica Werckmeister, José Luis Pons, Miguel Sánchez, Aitor Sánchez, Eduardo Anitua, Emiliano Pérez Ansaldi, David Bonilla y Pía Tedesco, se realizó la primera edición.

El 16 de abril de 2016, en el Palacio de Congresos Europa, se celebró la segunda edición con los ponentes Hossein Derakhshan, Virginia Pérez Alonso, Andy Stalman, Tania Lamarca, Yolanda de Miguel, Asier Urbina, Almudena García Rubio, Andy Bäcker, Todd Hannula, Enrique Pérez Carrillo, Adela Úcar y Miguel Ángel Ruiz Díez, la actuación de Auzodance & Grupo de danza Koldo Mitxelena, el humor y la ciencia de José Mota, el Mago Gore o Eduardo Anitua, y las presentaciones de Santos Gutiérrez Figueroa, Izaskun Zubillaga, Nieves Rúa, ArtCorner y Ned Hoste. 

El 8 de abril de 2017, se realizó en el Palacio de Congresos Europa la tercera edición con los ponentes Erion Veliaj, Elena Crescia, Xabi Pombo, Ander Ramos, Rodrigo García, Concha Monje, Ter, Roc Massaguer, Karmele Jaio, Dominic Colenso, Dani Seseña, Luko & Royo, Miguel Gutiérrez Garitano, Laura Ponte, Edurne Portela Camino, Ángeles Bueno y las conferencias de Sonia Amaro, Irantzu Chinchetru y Edur Chinchetru, José Manuel Torres, Ainhoa Sánchez, Donca Brown, Joana Díaz de Alda y Elena García Ozores y Ned Hoste.

El 14 de abril de 2018, en el Palacio de Congresos Europa se realizó la cuarta edición con las ponencias de Juan Soto Ivars, Mar Abad, Eva Collado Durán, Cristina Gutiérrez, Sonia Moreno, Hibai Etxebarria, Elh Malick, Oscar Lage, Juan Manuel Blanco, Miguel Ángel López, Nerea del Campo Aguirre, Roberto Cacho, Marián García Fidalgo, Ion Padilla, Nagore Espinosa, Nelson Emilio y las presentaciones de Eider Bernaola, José Manuel Torres, María José Anitua, Carmen Aja, Raúl Otaolea y Alex Carrascosa, Antxeta Knörr, Icíar García Peña, Todd Hannula y Aitor Sánchez.El 3 de diciembre de ese mismo año, en el Museo Artium, se celebró un evento TEDx para mujeres, con las ponentes Lorena Fernández Álvarez, Ritxar Bacete y Claudia Morales.

El 4 de mayo de 2019, en el Palacio de Congresos Europa se realizó la quinta edición con las ponencias de Annelise Borges, Carlos Garbisu, Asier Vallejo, Cassandra Vera, Tatyana Kanzaveli, Silvia Carretero, María Salgado Bernal, Audrey Tang, Iosu Martín, Dani Villanueva, Jon Beltrán de Heredia, Marco Springmann, Alvaro González de Langarika, Mentxu Ramilo Araujo, Eneritz Zubizarreta y las presentaciones de Carlos Egea Santaolalla, Marion de la Porte, Ixileku Elkartea, Coral García de las Heras, Josetxu Silgo, Jesús María Ruiz de Arcaute y Jesús Velázquez Gaztelu, Miryam Artola.

El 26 de septiembre de 2020, desde Ataria pero también en línea debido a la pandemia de COVID-19, se realizó la sexta edición con las ponencias de Manuel Linares e Ignacio Garitano, Iñigo Ochoa de Alda, Iratxe Salcedo, Manuela Battaglini, Joseba Lasa, Negzzia, Jéssica Fillol, Jorge Loza, Leire Iriarte, Iñigo de Miguel y Sophia Rodríguez.

El 8 de mayo de 2021, en el Palacio de Congresos Europa se realizó la séptima edición con las ponencias de Jon Beltrán de Heredia, Manuel Linares, Asier Sanz, Gorka Orive, Jon Barredo, Haizea Ziarrusta, Verónica Errasti Díez, Sara Buesa Rodríguez, Guillermo (William) Gutiérrez Goiria, Celestino Martínez, Deja-vu, Carissa Véliz y Maider García de Cortázar y las presentaciones de Zuriñe Insagurbe, Centro de Estudios Ambientales, Miguel Gutiérrez Garitano, Mentxu Ramilo Araujo, Ana Acosta, José Ramón Larrea, Eider García de Albéniz, Laura Balbino y Shelsia Balbino.

El 7 de mayo de 2022, se realizó en el Palacio de Congresos Europa la octava edición con las ponencias de Elena Pozueta, Adam Benn, Isabelle Anguelovski, Ana Aldea, Miryam Artola, Lidia García, Nilofar Bayat, Gorka Bravo Barreiro, Santiago Vega García, Oscar Rodríguez Vaz, Blanca Mata, Oskar González Mendia, Iratxe Gómez, Ekain Fernández, Victoria Armenteros y las presentaciones de Luana Prieto Mata, Centro de Estudios Ambientales, Anabela Runa, Sonia Fonseca, Ricardo Aristizábal Mejía, Mariana Pérez Escobar, Itziar Errasti.

El 6 de mayo de 2023, se realizará en el Palacio de Congresos Europa la novena edición con las ponencias de Alejandra Nuño, Javier Peña, María Pascual Torner, Anita Fuentes, Jordi Moltó, Carlos Valcárcel, Rakel Rodríguez, Martin Simonson, Cryptic Diaries, Nicolás Atanes Santos, Elena y Maddi y Miren Martín.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial